Perlejewo est le nom :
 de la gmina de Perlejewo, dans le powiat de Siemiatycze, voïvodie de Podlachie, en Pologne ;
 du village de Perlejewo, chef-lieu de cette gmina.